В одиночному розряді тенісного турніру Advanta Championships Philadelphia 2005, який проходив в рамках Туру WTA 2005, Амелі Моресмо здобула титул, у фіналі перемігши Олену Дементьєву 7-5, 2-6, 7-5.

Сіяні гравчині 

Відсутня
 Відсутня
 Амелі Моресмо (переможниця)
 Олена Дементьєва (фінал)

 Відсутня
 Надія Петрова (півфінал)
 Ніколь Вайдішова (півфінал)
 Єлена Янкович (1-ше коло)
 В Звонарьова (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2005